KMV steht für:
 Karl-May-Verlag
 Kavminvodyavia, russische Fluggesellschaft
 Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin
 Kriegsmaterialverordnung, siehe Kriegswaffe #Schweiz
 Kühlmittelverlust, siehe Kühlmittelverluststörfall
 Kunst- und Museumsverein Wuppertal
kmv steht für:
 Karipúna Kreolisch (ISO-639-3-Code), französisch-basierte Kreolsprache in Amapá, Brasilien

Abkürzung